MBM ist die Abkürzung für:

 MBM Arquitectes, ein spanisches Architekturbüro
 magnet bubble memory (Magnetblasenspeicher)
 Meat Beat Manifesto, eine britische Musikgruppe
 Medical Business Management
 MBM Automobile, ein ehemaliger Schweizer Hersteller von Rennwagen, Vorläufer der Automobilmarke Monteverdi
 Motherboard Monitor
 Moskauer Büro für Menschenrechte

MBM